Леандро Матеус Барбоза (; *28 листопада 1982) — бразильський професійний баскетболіст. Виступав за декілька команд НБА. Був вибраний на драфті 2003 під 28 номером командою «Сан-Антоніо Сперс», але в той же день його обміняли у «Санз». До цього виступав у клубах першості Бразилії. У сезоні 2006-07 одержав звання найкращого шостого гравця НБА. 20 лютого 2009 встановив особистий рекорд результативності в НБА — 41 очко у грі проти «Оклахома-Сіті Тандер». 14 липня 2010 Барбозу обміняли у «Репторз». 15 березня 2012 Барбоза був обміняний у «Пейсерз». Гравець збірної Бразилії. Після завершення ігрової кар'єри — баскетбольний тренер.

Статистика кар'єри в НБА

Регулярний сезон 

|-
| align="left" | 2003–04
| align="left" | Фінікс Санз
| 70 || 46 || 21.4 || .447 || .395 || .770 || 1.8 || 2.4 || 1.3 || .1 || 7.9
|-
| align="left" | 2004–05
| align="left" | Фінікс Санз
| 63 || 6 || 17.3 || .475 || .367 || .797 || 2.1 || 2.0 || .5 || .1 || 7.0
|-
| align="left" | 2005–06
| align="left" | Фінікс Санз
| 57 || 11 || 27.9 || .481 || .444 || .755 || 2.6 || 2.8 || .8 || .1 || 13.1
|-
| align="left" | 2006–07
| align="left" | Фінікс Санз
| 80 || 18 || 32.7 || .476 || .434 || .845 || 2.7 || 4.0 || 1.2 || .2 || 18.1
|-
| align="left" | 2007–08
| align="left" | Фінікс Санз
| 82 || 12 || 29.5 || .462 || .389 || .822 || 2.8 || 2.6 || .9 || .2 || 15.6
|-
| align="left" | 2008–09
| align="left" | Фінікс Санз
| 70 || 11 || 24.4 || .482 || .375 || .881 || 2.6 || 2.3 || 1.2 || .1 || 14.2
|-
| align="left" | 2009–10
| align="left" | Фінікс Санз
| 44 || 5 || 17.9 || .425 || .324 || .877 || 1.6 || 1.5 || .5 || .3 || 9.5
|-
| align="left" | 2010-11
| align="left" | Торонто Репторз
| 58 || 0 || 24.1 || .450 || .338 || .796 || 1.7 || 2.1 || .9 || .1 || 13.3
|-
| align="left" | Кар'єра
| align="left" |
| 524 || 109 || 25.0 || .465 || .392 || .824 || 2.3 || 2.5 || 1.0 || .2 || 12.7

Плей-оф 

|-
| align="left" | 2005
| align="left" | Фінікс Санз
| 12 || 0 || 9.7 || .343 || .400 || .500 || 1.4 || 1.0 || .2 || .0 || 2.5
|-
| align="left" | 2006
| align="left" | Фінікс Санз
| 20 || 3 || 31.6 || .470 || .391 || .862 || 1.6 || 2.7 || .8 || .2 || 14.2
|-
| align="left" | 2007
| align="left" | Фінікс Санз
| 11 || 1 || 31.7 || .405 || .305 || .718 || 3.5 || 2.2 || 1.1 || .2 || 15.8
|-
| align="left" | 2008
| align="left" | Фінікс Санз
| 5 || 1 || 28.6 || .345 || .222 || .909 || 4.0 || 1.8 || .6 || .0 || 10.4
|-
| align="left" | 2010
| align="left" | Фінікс Санз
| 16 || 0 || 15.6 || .417 || .343 || .708 || 1.3 || 1.3 || .3 || .1 || 7.2
|-
| align="left" | Кар'єра
| align="left" | 
| 64 || 5 || 23.3 || .423 || .340 || .787 || 2.0 || 1.9 || .6 || .1 || 10.2

Примітки

Посилання 
 Леандро Барбоза на NBA.com 

Баскетболісти «Палмейраса»
Баскетболісти «Бауру»
Баскетболісти «Торонто Репторз»
Баскетболісти «Фінікс Санз»
Баскетболісти «Фламенго»
Баскетболісти «Індіана Пейсерз»
Баскетболісти «Бостон Селтікс»
Баскетболісти «Піньєйроса»
Баскетболісти «Голден-Стейт Ворріорс»
Баскетболісти «Франки»
Баскетболісти «Мінаса»
Бразильські баскетболісти
Розігруючі захисники
Атакувальні захисники
Баскетболісти на літніх Олімпійських іграх 2012
Баскетболісти на літніх Олімпійських іграх 2016
Гравці збірної Бразилії з баскетболу
Уродженці Сан-Паулу
Спортсмени Сан-Паулу